KylieFever2002 е шестият музикално турне на австралийската певица Кайли Миноуг. Тя е в подкрепа на осмо си студиен албум Fever. Концертът е заснет в Манчестър на 4 май 2002 г. и издаден на DVD и озаглавена KylieFever2002: Live in Manchester. Турнето е най-голямата производствена Миноуг е към днешна дата. Албум и музикални клипове, са били в състояние да предостави и вдъхновява няколко набора и промени, първото по рода си да използват проекция. Турнето има много по-голям бюджет от последните концерти, дължащи се на успеха на албума и сингъла си.

Изпълнявани песни 
Част 1: Silvanemesis
 The Sound of Music (антракт)
 Come into My World
 Shocked
 Love at First Sight
 Fever

Част 2: Droogie Nights
 Ode to Joy (антракт)
 Spinning Around

Част 3: The Crying Game
 Where Is the Feeling? (антракт)
 Медлей:
 The Crying Game
 Put Yourself in My Place
 Finer Feelings
 Dangerous Game
 The Crying Game (повторение)

Част 4: Street Style
 GBI: German Bold Italic
 Confide in Me
 Cowboy Style
 Kids

Част 5: Sex in Venice
 On a Night Like This
 The Loco-Motion
 Медлей:
 In Your Eyes
 Please Stay
 The Rhythm of the Night
 In Your Eyes (повторение)

Част 6: Cybertronica
 Limbo
 Light Years
 I Should Be So Lucky

Част 7: Voodoo Inferno
 Burning Up
 Better the Devil You Know

Екстра
 Can't Get You Out of My Head

Дати на турнето

Външни препратки 
 Официална страница на Кайли Миноуг 

Музикални турнета на Кайли Миноуг
Музикални турнета от 2002 година